Név
 Eperke, magyar keresztnév

Mozifilm
 Eperke – Határ a csillagos ég!, 2009-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs vígjáték, Mucci Fassett és Michael Hack rendezésében.

Tévéfilmsorozatok
 Eperke és barátai, 2003-tól 2008-ig futott amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat.
 Eperke legújabb kalandjai, 2010-től 2013-ig futott amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat.

Egyértelműsítő lapok